Missouri City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

* Missouri City (Missouri)
 Missouri City (Texas)